Il existe de très nombreuses place Jeanne-d'Arc dans les pays francophones dont les plus célèbres sont :
 La place Jeanne-d'Arc à Colmar.
 La place Jeanne-d'Arc à Metz.
 La place Jeanne-d'Arc à Noisy-le-Sec.
 La place Jeanne-d'Arc à Paris.
 La place Jeanne-d'Arc à Toulouse.

Odonyme se référant à Jeanne d'Arc